Niemcy:
 Rehberge – dzielnica Frankfurtu nad Odrą
 Rehberge – stacja metra w Berlinie
 Volkspark Rehberge – park w Berlinie

Zobacz też:
 Rehberg